Jamestown é o nome de diversos lugares —

Na África do Sul:
Jamestown, Eastern Cape
No Gana
 Jamestown, um bairro na capital Acra.
Na Austrália:
Jamestown, Austrália Meridional
No Reino Unido:
Jamestown, Dunbartonshire
Jamestown, Fife
Jamestown, Ross-shire
Jamestown, a capital da ilha de Santa Helena (território)
Nos Estados Unidos:
Jamestown, Califórnia
Jamestown, Carolina do Norte
Jamestown, Carolina do Sul
Jamestown, Colorado
Jamestown, Dakota do Norte
Jamestown, Indiana
Jamestown, Kansas
Jamestown, Kentucky
Jamestown, Louisiana
Jamestown, Missouri
Jamestown, Nova Iorque
Jamestown, Ohio
Jamestown, Oklahoma
Jamestown, Pensilvânia
Jamestown, Rhode Island
Jamestown, Tennessee
Jamestown, Virgínia: assentamento permanente mais antigo dos ingleses na América
Jamestown, Wisconsin

Ver também
 James Town

Desambiguação
Desambiguações de topônimos